Theismann ist der Familienname von:

 Dirk Theismann (* 1963), deutscher Wasserballspieler
 Joe Theismann (* 1949), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch: Deißmann